Lorenzanesi – abitanti di Crespina Lorenzana
Lorenzanesi – abitanti di Lorenzana